R73 ou R-73 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Cavalier (R73), un destroyer de la Royal Navy ;
 Vympel R-73, un missile air-air soviétique.

Médecine 
 Augmentation de la glycémie, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  Ring belge R73, ceinture périphérique de Brée.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres